García, Garcia, Garcí o Garci puede referirse a:

Antroponimia 
 García, nombre propio se utilizó con anterioridad con frecuencia, su origen es posiblemente vasco y fue nombre de varios monarcas y nobles de la península ibérica.
 García, un popular apellido del mundo hispanoparlante, proviene del nombre personal García, actualmente cayendo en desuso.

Lugares 
 García, municipio catalán, en la comarca de la Ribera de Ebro, España.
 García, municipio del estado de Nuevo León, México.
 García, municipio del estado de Nueva Esparta, Venezuela.
 Diego García, atolón británico en el océano Índico.
 Quintanilla San García, municipio de la provincia de Burgos, España.
 Val de San García, localidad del municipio de Cifuentes, provincia de Guadalajara, España.
 Sangarcía, municipio de la provincia de Segovia, España.
 Villagarcía de Arosa, municipio de Galicia, España.
 Villagarcía de Campos, municipio de la provincia de Valladolid, España.
 Villagarcía de la Torre, municipio de la provincia de Badajoz, España.
 Villagarcía del Llano, municipio de la provincia de Cuenca, España.
 Castillo de Garcimuñoz, municipio de la provincia de Cuenca, España.

Otro 
 Garcia, género botánico de las euforbiáceas.
 Linaje Garcia, descendientes de aquellos que llevan la Gracia del señor conforme los ancestros de la escuela fundada por Simón Pedro.

Personas

Nombre 
 Garci Ximénez (rey de Sobrarbe) (s.VII-758), rey legendario de Sobrarbe
 García I de Vasconia (s.VIII-819), duque de Vasconia.
 García Galíndez (s.IX-833), conde de Aragón.
 García Íñiguez de Pamplona (c.810-c.881), rey de Pamplona desde 852.
 García Jiménez de Pamplona (835-p.885), caballero altomedieval del reino de Pamplona
 García II de Vasconia (s.850-930), duque de Vasconia.
 García I de León (c. 870-914), primer rey de León (910-914).
 García Sánchez I de Pamplona (c.919/22-970), rey de Pamplona (925-970).
 García Fernández (c.938a-995) fue conde de Castilla.
 García Sánchez II de Pamplona (p.958-c.1000), rey de Pamplona (994-1004).
 García Ramírez de Viguera (c.1005-c.1030), tercer y último rey de Viguera.
 García Sánchez de Castilla (1009-1029), conde de Castilla entre 1017 y 1029.
 García Gómez (s.X-1017), conde leonés.
 García Sánchez III de Pamplona (c.1012-1054), rey de Pamplona (1035-1054).
 García (santo) (f.c. 1073) santo castellano.
 García Rodrigues da Fonseca, (c. 1080 - s. XII) era un noble gallego, señor de Honra de Fonseca.
 García de Galicia (1042-1090), rey de Galicia (1065-1071 y 1072-1073).
 García Ordóñez (c.1062-1108)
 García Ramírez de Pamplona (c.1100-1150), fue rey de Pamplona de 1134 a 1150.
 García Guerra de Majones ((s.X-1137), obispo de Zaragoza.
 García García de Aza (c.1105-1159) noble y magnate castellano.
 García Ramírez de Pamplona (c.1100-1150), rey de Pamplona (1134-1150).
 García Ferrández (s.XII-1205), obispo de Calahorra y de Pamplona.
 García Frontín I (s.XII-c.1218), obispo de Tarazona.
 García (obispo de Cuenca) (s.XII-c.1226), fue obispo de Cuenca desde 1208 hasta su muerte. 
 García Fernández de Villamayor (c.1170-c.1241), noble castellano.
 García Fernández de León (1182-1184) fue un hijo natural del rey Fernando II de León y de Urraca López de Haro.
 García Frontín II (s.XIII-c.1254), obispo de Tarazona.
 García Almoravid (s.XIII-post.1280), ricohombre del reino de Navarra. 
 García Fernández de Barrantes (s.XIII-p.1284), privado de Alfonso X el Sabio.
 García (obispo de Cuenca), obispo de Cuenca (1208-1226)
 García Pérez (obispo) (s.XIII-1316), obispo de Jaén.
 García Fernández de Villagarcía, (s.XIV-1387), fue un noble castellano.
 García Fernández de Heredia, (1335-1411), noble y religioso aragonés.
 García Enríquez Osorio, (s.XIV-1448), obispo de Oviedo y arzobispo de Sevilla.
 García Jiménez de Cisneros, (c.1455-1510), clérigo español, reformador benedictino, abad del Monasterio de Montserrat. 
 García Baylo (fl. 1463-1498) fue un organero y músico español.
 García Ruiz de la Mota (s.XV-1545), alcalde y personalidad burgalesa.
 García Jofre de Loaísa (1490-1526), marino y descubridor español.
 García Holguín (c.1490-s.XVI), capitán, conquistador español del Nuevo Mundo y alcalde ordinario de Bayamo y México.
 García Díaz Arias (c.1500-1562), clérigo y bachiller español, primer obispo de Quito. 
 Garci Manuel de Carbajal (c.1502-1552), explorador y fundador de Arequipa.
 García de Santa María Mendoza y Zúñiga (s.XVI-1606), V Arzobispo de México desde 1600 hasta su muerte.
 García Hurtado de Mendoza (1535-1609), marqués de Cañete, gobernador de Chile y virrey del Perú.
 García de Silva y Figueroa (1548-1624), soldado y explorador español.
 García Alabiano (1549-1624) fue un profesor y teólogo jesuita español.
 García de Silva y Figueroa (1550-1624), erudito y explorador español.
 García Hernández Coronel (c.1555-c.1615), fundador de Buenos Aires, Argentina.
 García Gil Manrique Maldonado (1575-1651), eclesiástico y político español.
 García Sarmiento de Sotomayor (c.1590-1659), noble y funcionario colonial español.
 García de Valdés y Osorio (c.1600-1652), noble español y gobernante de Indias.
 García de San Francisco (1602-1673), sacerdote franciscano.

Apellido 
 García Benito (1891-1981) fue un ilustrador, dibujante y diseñador art déco español.
 Gabriel García Márquez (1927-2014), escritor colombiano.
 Arnaldo Díaz García (1930-), revolucionario cubano.
 José Luis Garci (1944-), escritor y cineasta español.
 Alan García (1949-2019), presidente del Perú (1985-1990 y 2006-2011).
 Charly García (1951-), artista argentino.
 Pablo Gabriel García Pérez (1977-), futbolista uruguayo.